Margaret Cavendish, duchesse de Newcastle-upon-Tyne (1623 - ), une aristocrate anglaise, un écrivain prolifique et une scientifique.
 , née Margaret Cavendish, duchesse de Newcastle-upon-Tyne (1661-1716).
 Margaret Cavendish Bentinck, duchesse de Portland (1715-1785), femme du deuxième duc de Portland et botaniste.

Homonymie dynastique